Дании́л Серге́евич Медве́дев () — российский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде. Победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист трёх турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019, Открытый чемпионат Австралии 2021 и 2022), победитель Итогового турнира ATP 2020 года, финалист Итогового турнира ATP 2021 года, победитель 18 турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России. Один из трёх российских теннисистов в истории, побеждавших на турнире Большого шлема в мужском одиночном разряде.

Биография 
Родился в Москве. В детстве занимался плаванием, теннисом, шахматами. В седьмом классе поступил в физико-математический лицей «Вторая школа», но после девятого перешёл на обучение экстерном в другую школу. После окончания поступил на дневное отделение факультета прикладной экономики и коммерции МГИМО, в РГУФК и в экономико-статистический институт на заочное отделение. Отучившись год в МГИМО на вечернем отделении, ушёл в академический отпуск, а затем в 2014 году вместе с семьёй переехал во Францию, где тренировался в академии в Антибе.

Отец — Сергей Яковлевич, мать — Ольга Васильевна, сёстры — Юлия (ныне Турчанинова) и Елена, жена — Дарья. В октябре 2022 года родилась дочь Алиса.

Начало карьеры 

На юниорском уровне в 2013 году на чемпионате Европы среди юниоров до 18 лет Медведев в одиночных соревнованиях дошёл до четвертьфинала, а в парных соревнованиях совместно с Кареном Хачановым вышел в финал. В начале 2014 года он достиг наивысшей для себя позиции в юниорском рейтинге, заняв 13-ю строчку.

В 2014 году Медведев завоевал свои первые титулы серии «фьючерс» (1 — в одиночном разряде и 2 — в парном). В 2015 году он продолжил выступать в турнирах серии «фьючерс», где одержал ещё 3 победы (2 — в одиночном и 1 — в парном), также он дебютировал в основной сетке турниров серии «челленджер». В октябре 2015 года Даниил впервые участвовал в основной сетке турнира мировой серии ATP и совместно с Асланом Карацевым вышел в четвертьфинал в парном разряде на Кубке Кремля в Москве.

В первой половине 2016 года Медведев выиграл по одному «фьючерсу» в одиночках и в парах. В мае он прошёл квалификацию на турнир ATP в Ницце и, таким образом, впервые сыграл в основной сетке в Мировом туре в одиночном разряде. Первую победу в основном туре Даниил одержал на турнире в Хертогенбосе над аргентинцем Орасио Себальосом. В июне 2016 года Медведев дошёл до финала квалификации к Уимблдону, где уступил британцу Маркусу Уиллису. В сентябре он впервые выиграл турнир серии «челленджер», обыграв бельгийца Жориса Де Лора в финале турнира в Сен-Реми-де-Прованс — 6-3, 6-3. Под конец сезона на Кубке Кремля он впервые вышел в четвертьфинал и в итоге смог закончить год в Топ-100 мирового рейтинга.

В начале января 2017 года в индийском Ченнае Медведев впервые в карьере дошёл до финала турнира ATP тура, но в поединке за титул проиграл более опытному и титулованному испанцу Роберто Баутисте Агуту 3:6, 4:6. За выход в финал Медведев получил 150 рейтинговых очков и 42 тысячи долларов в качестве призовых и 9 января 2017 года поднялся в рейтинге ATP на 65-е место. Открытый чемпионат Австралии стал первым для 20-летнего россиянина турниром серии Большого шлема в основной сетке. В первом раунде он проиграл американцу Эрнесто Эскобедо. После Австралии Медведев дебютировал в составе сборной России в розыгрыше Кубка Дэвиса. Медведев в противостоянии первого раунда со сборной Сербии в матче против Новака Джоковича выиграл первый сет, но затем проиграл два и снялся с игры в начале четвёртого сета. Россияне проиграли сербам со счётом 1-4. В феврале Медведев смог выйти в четвертьфинал турниров в Монпелье и Марселе.

Следующий раз в 1/4 финала он попал в июне 2017 года на травяных турнирах в Хертогенбосе и Лондоне, а на турнире в Истборне дошёл до полуфинала. В июле Медведев на дебютном в основной сетке Уимблдоне совершил сенсацию, обыграв в первом круге третью ракетку мира Стэна Вавринку (6:4, 3:6, 6:4, 6:1). Во втором круге Медведев проиграл бельгийцу Рубену Бемельмансу. В начале августа Медведев, обыграв Григора Димитрова, вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне. В октябре на Кубке Кремля в Москве вышел в четвертьфинал. По итогам сезона занял 65-е место в одиночном рейтинге.

2018: первые 3 титула ATP и топ-20 рейтинга 

В начале сезона 2018 года Медведев выиграл первый титул ATP в карьере. Произошло это на турнире в Сиднее, где он начал путь к победе с квалификационного отбора. В финальном матче 13 января Медведев обыграл австралийца Алекса де Минора 1:6, 6:4, 7:5. На Открытом чемпионат Австралии вышел во второй раунд. В феврале вышел в четвертьфинал зального турнира в Роттердаме. Грунтовую часть сезона Медведев провёл неудачно, выиграв на всех турнирах лишь один матч. В июле на Уимблдоне он смог дойти до третьего раунда. 25 августа 22-летний россиянин выиграл турнир в Уинстон-Сейлеме, в финале обыграв американца Стива Джонсона — 6:4, 6:4.

Во втором раунде Открытого чемпионата США Медведев в четырёх сетах переиграл 15-ю ракетку мира Стефаноса Циципаса и впервые вышел в третий раунд турнира. В сентябре дошёл до 1/4 финала на турнире в Санкт-Петербурге. За неделю до этого выиграл решающий матч (3:2 победа на Белоруссией) в решающем отборочном противостоянии Кубка Дэвиса. В интервью журналу EnglishMag Медведев отметил, что победа над Егором Герасимовым стала самой важной победой на тот момент в его карьере. В начале октября выиграл третий в сезоне и за карьеру титул ATP. Медведев стал чемпионом на турнире серии АТР 500 в Токио. В финале он обыграл японца Кэя Нисикори 6:2, 6:4. Победа в Японии позволила Медведеву подняться на 22-е место в рейтинге. До конца сезона дважды доходил до полуфинала на турнирах в Москве и Базеле. По итогам сезона занял 16-ю строчку рейтинга.

2019: финал в США, 2 титула на «Мастерсах» и топ-4 рейтинга 
На первой неделе января на турнире в Брисбене Медведев обыграл известных теннисистов Энди Маррея, Милоша Раонича и Жо-Вильфрида Тсонга и дошёл до финала, где уступил Нисикори 4:6, 6:3, 2:6. На Открытом чемпионате Австралии Медведев дошёл до четвёртого круга, в котором уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу. В начале февраля выиграл титул в Софии (Болгария), обыграв в финале Мартона Фучовича из Венгрии в двух сетах.

В феврале на турнире АТР в Роттердаме дошел до полуфинала, где уступил Гаэлю Монфису.

В марте на турнире в Майами (США) дошёл до 1/8 финала, где проиграл в двух сетах швейцарцу Роджеру Федереру. В июле Медведев участвовал в Уимблдонском турнире, где дошёл до третьего раунда, но проиграл в пятисетовом поединке бельгийцу Давиду Гоффену, а также был оштрафован за неспортивное поведение. В начале августа в финале Citi Open в Вашингтоне (США) проиграл Нику Кирьосу со счётом 6:7(6:8), 6:7(4:7). На Мастерсе в Монреале в финале проиграл Рафаэлю Надалю со счётом 3:6, 0:6.

На «Мастерс 1000» в Цинциннати Медведев в полуфинале обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича 3:6, 6:3, 6:3, а в финале победил бельгийца Давида Гоффена 7:6(7:3), 6:4, что позволило ему подняться на 5-ю позицию рейтинга.

Открытый чемпионат США 2019 года стал для Медведева весьма успешным. Перед началом турнира официальный сайт ATP включил его в число пяти основных фаворитов наряду с Новаком Джоковичем, Рафаэлем Надалем, Роджером Федерером и Домиником Тимом. Медведев, посеянный пятым, до четвертьфинала последовательно переиграв Праджнеша Гуннесварана из Индии, Уго Деллиена из Боливии, испанского ветерана Фелисиано Лопеса и немца Доминика Кёпфера. Гуннесварана Медведев обыграл в трёх сетах, остальным соперникам отдал по сету. В матче против Лопеса у Медведева возник конфликт с болельщиками, они были недовольны поведением россиянина на корте, который вырвал полотенце из рук болбоя, спорил с судьёй на вышке и сломал ракетку. В одном из эпизодов Медведев показал зрителям средний палец. После матча Медведев был оштрафован на 9000 долларов США (5000 — за неспортивное поведение и 4000 — за жест). В двух предыдущих матчах Медведев также был оштрафован суммарно на 10 000 долларов. После матча с Лопесом Медведев заявил, что чем больше болельщики будут его освистывать, тем больше он будет побеждать. После матча с Кёпфером Даниил признал, что вёл себя ранее «как идиот». В четвертьфинале Медведев за 2 часа и 33 минуты обыграл трёхкратного победителя турниров Большого шлема Стэна Вавринку со счётом 7:6(8:6), 6:3, 3:6, 6:1. Медведев стал первым с Открытого чемпионата США 2010 года россиянином, который дошёл до полуфинала турнира Большого шлема, тогда это удалось Михаилу Южному. Также эта победа гарантировала Медведеву 4-е место в мировом рейтинге и квалификацию на итоговый турнир года. В полуфинале он за 2 часа и 38 минут обыграл болгарина Григора Димитрова, который также впервые в карьере играл в полуфинале Открытого чемпионата США, — 7:6(7:5), 6:4, 6:3. Медведев стал первым с 2000 года россиянином, вышедшим в финал Открытого чемпионата США (тогда Марат Сафин обыграл в решающем матче Пита Сампраса). Медведев стал третьим в истории Открытой эры теннисистом, игравшим в 4 подряд финалах турниров North American swing / US Open Series (после Ивана Лендла и Андре Агасси). В финале Медведев проиграл первые два сета Рафаэлю Надалю и уступал с брейком в третьей партии, но перехватил инициативу и выиграл третий сет 7:5, а затем и четвёртый 6:4. В пятом сете у Медведева было три брейк-поинта при счёте 1:0, но испанец отыграл их все. При счёте 2:2 Надаль взял подачу Медведева, а затем и ещё два гейма подряд. При счёте 2:5 Медведев отыграл одну подачу, а затем взял свою, отыграв два матчбола. В 10-м гейме у Медведева был брейк-пойнт, но Надаль отыграл его и затем довёл матч до победы. Матч продолжался 4 часа и 50 минут, Надаль реализовал 6 из 21 брейкпойнта, а Медведев — 5 из 15. Призовые Медведева за турнир составили 1,9 млн долларов.

Вслед за Открытым чемпионатом США Медведев сыграл в сентябре на домашнем турнире в Санкт-Петербурге, где довольно легко взял титул, не отдав в 4 матчах ни одного сета, тем самым продлив свою серию из 5 финалов подряд в 5 последних турнирах.

Следующим турниром для Медведева стал «Мастерс 1000» в Шанхае в октябре, где он был посеян под третьим номером после Джоковича и Федерера. На этом турнире он не отдал соперникам ни сета. В финале переиграл Александра Зверева из Германии со счётом 6:4, 6:1. Для Медведева эта победа стала 4-й в сезоне в 9 финалах на турнирах ATP и второй на турнирах серии Мастерс. После этого Медведев отказался от запланированного участия в середине октября в московском Кубке Кремля (где он бы посеян под первым номером) с тем, чтобы взять паузу перед завершающими турнирами сезона. По той же причине он отказался от участия в турнире в Вене, где также должен был быть посеян под первым номером. На турнире серии «Мастерс 1000» в Париже неожиданно проиграл на старте французу Жереми Шарди 6:4, 2:6, 4:6.

В середине ноября Медведев впервые в карьере принял участие в итоговом турнире ATP в Лондоне, где был посеян четвёртым. В первом матче россиянин уступил Стефаносу Циципасу в двух сетах 6:7(5:7), 4:6. Во втором матче Медведев был очень близок к победе над Рафаэлем Надалем, ведя 4:0 и 5:1 в третьем сете и имея матчбол на подаче Надаля, но в итоге проиграл матч на тай-брейке 7:6(7:3), 3:6, 6:7(4:7). После игры Медведев, который пришёл на пресс-конференцию только через два часа после матча, не смог объяснить свой спад в третьем сете и выразил надежду, что таких матчей в его карьере больше не будет, при этом теннисист отметил, что играл лучше, чем с Циципасом. В заключительном матче на итоговом турнире россиянин уступил Александру Звереву 4:6, 6:7(4:7). Для Медведева этот матч стал 80-м на уровне ATP в одиночном разряде за сезон (59 побед и 21 поражение). 17 ноября стало известно, что Медведев не сыграет за сборную России в финальном турнире Кубка Дэвиса в Мадриде. По итогам сезона Медведев занял пятое место в мировом рейтинге.

2020: победа в Финале ATP Тура и парижском «Мастерсе» 
В начале января Медведев в составе сборной России выступил на Кубке ATP в Австралии. Он помог команде дойти до полуфинала, обыграв по ходу турнира Фабио Фоньини, Джона Изнера, Каспера Рууда и Диего Шварцмана. В полуфинале команда России уступила Сербии, а Медведев проиграл Джоковичу 1:6, 7:5, 4:6. В этом матче россиянин реализовал 3 из 11 брейкпойнтов, а серб — 5 из 11.

На Открытом чемпионате Австралии Медведев, посеянный четвёртым, уверенно дошёл до 4-го круга, обыграв трёх молодых теннисистов подряд — Фрэнсиса Тиафо (6:3, 4:6, 6:4, 6:2), Педро Мартинеса (7:5, 6:1, 6:3) и Алексея Попырина (6:4, 6:3, 6:2). В 4-м круге Медведев в упорной борьбе проиграл Стэну Вавринке (2:6, 6:2, 6:4, 6:7(2:7), 2:6), которого ранее обыграл дважды в двух встречах.

В феврале Медведев неудачно выступил на двух турнирах в зале — в Роттердаме в первом матче уступил Вашеку Поспишилу 4:6, 3:6, а в Марселе сначала обыграл Янника Синнера в трёх сетах, но затем в четвертьфинале был разгромлен 35-летним Жилем Симоном 4:6, 0:6.

В августе после возобновления ATP-тура на турнире серии Мастерс в Цинциннати Медведев уверенно выиграл первые два матча, но в четвертьфинале уступил 12-й ракетке мира Роберто Баутисте Агуту 6:1, 4:6, 3:6.

На Открытом чемпионате США Медведев был посеян третьим (после Джоковича и Тима) и уверенно преодолел первые три круга, обыграв Федерико Дельбониса (6:1, 6:2, 6:4), Кристофера О’Коннелла (6:3, 6:2, 6:4) и Джеффри Джона Вольфа (6:3, 6:3, 6:2). В четвёртом круге он разгромил американца Фрэнсиса Тиафо (6:4, 6:1, 6:0), а в четвертьфинале победил Андрея Рублёва со счётом 7:6(8:6), 6:3, 7:6(7:5), хотя на тай-брейке первого сета у Рублёва было три сетбола подряд. В конце третьего сета Медведев вызывал на корт врача из-за проблем с плечом и судорог ног. В полуфинале Медведев уступил Доминику Тиму со счётом 2:6, 6:7(7:9), 6:7(5:7). Во второй и третьей партии Медведев подавал на сет, имел сетболы, но в итоге проиграл.

В конце сентября на грунтовом турнире ATP 500 в Гамбурге Медведев уже в первом матче уступил Уго Эмберу (4:6, 3:6).

На Открытом чемпионате Франции, который был перенесён на осень из-за пандемии COVID-19, Медведев вновь не сумел выиграть свой первый матч на этом турнире Большого шлема, четвёртый год подряд уступив в первом круге. Медведев, посеянный под 4-м номером, проиграл в четырёх сетах венгру Мартону Фучовичу — 4:6, 6:7(3:7), 6:2, 1:6.

На St. Petersburg Open Медведев был посеян под первым номером. В первом круге он обыграл Ришара Гаске (3:6, 6:3, 6:0), но во втором уступил Райли Опелке (6:2, 5:7, 4:6).

После неудач сентября и октября Медведев вернулся к своему лучшему теннису в ноябре на турнире серии Мастерс в Париже. Он без проблем дошёл до финала, поочерёдно обыграв Кевина Андерсона, Алекса де Минора, Диего Шварцмана и Милоша Раонича. В финале встречался с Александром Зверевым. Уступив первый сет, Медведев сумел переломить ход поединка и завершить матч победой со счётом 5:7, 6:4, 6:1. Таким образом, он стал четвёртым россиянином, кому покорился Мастерс в Париже. Для Медведева эта победа стала первой на турнирах ATP с октября 2019 года.

В ноябре 2020 года в Лондоне на O2 Арене Медведев одержал главную на тот момент победу в карьере, выиграв финал ATP Тура, который собрал сильнейших теннисистов. Медведев стал первым теннисистом в истории, кто обыграл на итоговом турнире всех представителей топ-3 рейтинга. В группе Медведев выиграл все три матча в двух сетах, в том числе у Новака Джоковича (6:3, 6:3). В полуфинале обыграл Надаля — 3:6, 7:6(7:4), 6:3, а в финале с похожим счётом обыграл и Доминика Тима — 4:6, 7:6(7:2), 6:4. Благодаря этой победе Медведев закончил год на 4-м месте мирового рейтинга ATP. В 2020 году он попал в список самых высокооплачиваемых теннисистов мира по версии Forbes, заняв 8-е место в списке.

2021: победа в США, финал в Австралии, второе место в рейтинге 
В начале февраля в составе сборной России победил на Кубке ATP в Мельбурне на кортах «Мельбурн-Парка». Медведев на групповой стадии обыграл Диего Шварцмана (7:5, 6:3) и Кея Нисикори (6:2, 6:4). В полуфинале переиграл Александра Зверева со счётом 3:6, 6:3, 7:5, при этом немецкий теннисист получил повреждение по ходу второго сета. В финале против Италии Медведев принёс России решающее очко, обыграв Маттео Берреттини (6:4, 6:2).

На Открытом чемпионате Австралии, сроки которого были сдвинуты на три недели из-за пандемии COVID-19, Медведев был посеян под четвёртым номером. В первых двух матчах обыграл Поспишила (6:2, 6:2, 6:4) и Карбальеса Баэну (6:2, 7:5, 6:1). В третьем круге в пяти сетах переиграл серба Филипа Краиновича — 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0. В четвёртом круге обыграл американца Маккензи Макдональда (6:4, 6:2, 6:3). В четвертьфинале встретился с партнёром по сборной России на победном Кубке ATP Андреем Рублёвым и выиграл в трёх сетах (7:5, 6:3, 6:2), проиграв свою подачу только один раз. В полуфинале против шестой ракетки мира Стефаноса Циципаса Медведев победил в трёх сетах за 2 часа и 9 минут — 6:4, 6:2. 7:5. Россиянин выполнил 17 эйсов против 3 у Циципаса, отдав только одну подачу за матч. Таким образом, Медведев вышел в свой второй финал турнира Большого шлема. Последний раз российский теннисист играл в финале Открытого чемпионата Австралии в 2005 году, когда турнир выиграл Марат Сафин. В финале Медведев проиграл первой ракетке мира и 8-кратному победителю турнира Новаку Джоковичу, потерпев поражение со счётом 5:7, 2:6, 2:6 за 1 час и 53 минуты. По итогам турнира Медведев впервые в карьере поднялся на третье место в рейтинге, обойдя Доминика Тима.

В марте Даниил Медведев выиграл турнир ATP 250 в Марселе на твердом покрытии в зале. Это позволило ему подняться на второе место в рейтинге и обойти Рафаэля Надаля. Таким образом, россиянин стал первым с 2005 года теннисистом не из «Большой четвёрки», который занял второе место в рейтинге ATP.

На Открытом чемпионате Франции Медведев был посеян под вторым номером и впервые в карьере сумел выиграть матч в основной сетке этого турнира, победив в матче первого круга Александра Бублика (6:3, 6:3, 7:5). Затем Медведев прошёл ещё три круга, отдав всего один сет. В четвертьфинале россиянин проиграл Циципасу со счётом 3:6, 6:7(3:7), 5:7.

В конце июня Медведев впервые в карьере выиграл турнир ATP на траве (ранее все 10 титулов он завоевал на харде), победив на Мальорке. В финале турнира ATP 250 россиянин победил Сэма Куэрри 6:4, 6:2.

На Уимблдонском турнире Медведев был посеян под вторым номером и дошёл до 4-го круга, где уступил поляку Хуберту Хуркачу за 3 часа и 2 минуты. Россиянин вёл со счётом 6:2, 6:7, 6:3, 3:4, не отдав ни одной своей подачи, когда матч был прерван из-за дождя; на следующий день Хуркач перехватил инициативу и выиграл последние два сета со счётом 6:3, 6:3.

В конце июля на Олимпийских играх в Токио в одиночном разряде Медведев был посеян под вторым номером. В условиях очень жаркой погоды Медведев выиграл три матча и вышел в 1/4 финала, где проиграл шестому сеянному Пабло Карреньо Бусте со счётом 2:6, 6:7(5:7). В парном разряде Медведев выступал с Асланом Карацевым, но уже в первом раунде россияне проиграли словакам Лукашу Клейну и Филипу Полашеку.

В середине августа Медведев победил на турнире серии Мастерс 1000 в Торонто. В четвертьфинальном матче против Хуберта Хуркача россиянин сумел взять реванш за поражение на Уимблдоне, выиграв со счётом 2:6, 7:6(8:6), 7:6(7:5), при этом не взяв за матч ни одной подачи соперника. В полуфинале и финале Медведев последовательно одолел двух теннисистов из США — Джона Изнера (6:2, 6:2) и Рейлли Опелку (6:4, 6:3). Победа в Торонто стала для Медведева 4-й на турнирах этой категории.

На турнире серии Мастерс 1000 в Цинциннати Медведев легко дошёл до полуфинала, в трёх матчах ни разу не отдав соперникам более 6 геймов. В полуфинале Медведев уверенно выиграл первый сет у Андрея Рублёва, но затем уступил два следующих — 6:2, 3:6, 3:6.

В сентябре россиянин второй раз в карьере дошёл до финала Открытого чемпионата США. Победа в первом круге над Ришаром Гаске стала для Медведева 200-й на уровне ATP. До решающего матча Медведев проиграл всего один сет на турнире — в четвертьфинале Ботику ван де Зандсхюлпу. В полуфинале Медведев уверенно переиграл 21-летнего Феликса Оже-Альяссима — 6:4, 7:5, 6:2. Медведев стал первым в истории российским теннисистом, дошедшим до двух финалов турниров Большого шлема в мужском одиночном разряде за один сезон. В финале, состоявшемся 12 сентября, соперником Медведева стал Джокович, который в случае победы мог выиграть календарный Большой шлем. Однако Медведев доминировал на протяжении всей игры: единственный раз он отдал свою подачу при счёте 5:2 в третьем сете, подавая на матч. За матч россиянин сделал 16 эйсов при 9 двойных ошибках. В итоге Медведев победил со счётом 6:4, 6:4, 6:4 и впервые в карьере завоевал титул на турнире Большого шлема в мужском одиночном разряде. Последний раз российскому теннисисту это удавалось в 2005 году, когда Марат Сафин выиграл Открытый чемпионат Австралии. Все матчи на турнире Даниил выиграл быстрее, чем за 2,5 часа. Медведев за победу заработал 2,5 млн долларов призовых.

Турнирный путь на Открытом чемпионате США

После этой победы Медведев выступил на Кубке Лейвера в составе команды Европы, с которой выиграл турнир. По ходу турнира он сыграл один матч, выиграв у Дениса Шаповалова со счетом 6:4, 6:0.

В октябре Медведев был посеян под первым номером на турнире серии Мастерс в Индиан-Уэллсе. Он выиграл два матча, а в 4-м круге вёл против Григора Димитрова со счётом 6:4, 4:1, но затем болгарин перехватил инициативу, выиграл 5 геймов подряд, а затем и третий сет со счётом 6:3. После матча Медведев объяснил своё поражение резко выросшим уровнем игры соперника по ходу второго сета, а не своим спадом.

В первой половине ноября в Париже Медведев шестой раз в карьере дошёл до финала турнира серии ATP Masters 1000. В 4 матчах до финала он проиграл только один сет, а в полуфинале неожиданно легко разгромил Александра Зверева (6-2 6-2). В финале Медведев впервые после Открытого чемпионата США встретился с Джоковичем, который сумел взять реванш со счётом 4-6 6-3 6-3. Джокович в этом матче реализовал 5 из 6 брейкпойнтов, а Медведев только 3 из 10. Для Медведева это поражение в финале стало первым на турнирах ATP в зале, ранее он выиграл 6 из 6.

В ноябре на Итоговом турнире ATP в Турине на групповой стадии Медведев выиграл все три матча, при чем у Александра Зверева и Янника Синнера лишь на тай-брейках третьих сетов. В полуфинале Медведев разгромил норвежца Каспера Рууда (6-4 6-2), но в финале уступил Звереву в двух сетах (4-6 4-6).

В декабре вместе со сборной России выиграл Кубок Дэвиса. В финальном турнире Медведев выиграл все пять матчей в двух сетах. В финале Даниил обыграл Марина Чилича и принёс победу российской команде.

2022: второй финал в Австралии, первая ракетка мира
В январе Медведев выступал за сборную России на Кубке ATP. Из-за положительных тестов на коронавирус Аслана Карацева, Андрея Рублёва и Евгения Донского, Даниил весь турнир провёл в паре с Романом Сафиуллиным. Обыграв на групповом этапе Францию, Австралию и Италию, Медведев и Сафиуллин вышли в полуфинал с первого места в группе B. В полуфинале сборная России проиграла сборной Канады. Даниил одержал победу в своем матче над Феликсом Оже-Альяссимом — 6-4 6-0. Но решающий парный матч был проигран, что стало первым поражением пары Медведев/Сафиуллин на турнире, так как Даниил и Роман выиграли все три совместных матча на групповом этапе.

На Открытом чемпионате Австралии Медведев был посеян под вторым номером, но из-за того, что Новак Джокович, посеянный первым, не смог выступить из-за проблем с соблюдением австралийских антикоронавирусных правил, россиянин впервые в карьере выступал на турнире Большого шлема с высшим номером посева. Даниил уверенно прошёл три круга, отдав только один сет в матче второго раунда против австралийца Ника Кирьоса, которого россиянин обыграл со счётом 7-6(7-1) 6-4 4-6 6-2. Ранее соперники дважды встречались в 2019 году, и оба раза сильнее был Кирьос.

В четвертьфинале с Феликсом Оже-Альяссимом Даниил отыгрался с 0:2 по сетам. Матч продолжался 4 часа 42 минуты. В полуфинале, как и в 2021 году, Медведев встретился с Стефаносом Циципасом. Россиянин выиграл в четырёх сетах и вышел в свой четвёртый финал турнира Большого шлема.

Финал прошел 30 января. Медведеву противостоял Рафаэль Надаль. Первый сет Даниил выиграл со счетом 6-2, дважды взяв под ноль подачу соперника. Во втором сете Надаль вел 5-3, однако Даниил довел партию до тай-брейка, где победил со счётом 7-5. В третьем сете счет был 3-2 и 0-40 в пользу Даниила. Но Надаль переломил ход матча и взял третий и четвёртый сет со счетом 6-4, а затем и пятый со счётом 7-5. Финал продолжался 5 часов 24 минуты, став вторым по продолжительности в истории.

На пресс-конференции после финала Медведев сказал: «Сегодня во время матча я перестал мечтать. Теперь я играю только ради себя и чтобы обеспечить семью, и ради тех, кто в меня верит. Ребёнок во мне перестал мечтать».

24 февраля в рамках турнира ATP 500 в Акапулько Медведев победил испанца Пабло Андухара со счетом 6-1 6-2 и пробился в четвертьфинал соревнований. При этом первая ракетка мира Новак Джокович проиграл свой матч и вылетел из турнира в Дубае, что позволило Даниилу обойти серба по очкам и с 28 февраля возглавить мировой мужской рейтинг ATP. 

Даниил продержался на первой строчке три недели. 21 марта 2022 года Медведев снова опустился на вторую строчку, пропустив вперед Джоковича. 2 апреля россиянин сообщил, что сделает операцию в связи с появлением грыжи, и приостановил выступления на турнирах до восстановления.

17 мая Даниил вернулся на корт на турнире ATP 250 в Женеве, где потерпел поражение уже в 1/8 финала от Ришара Гаске (2-6 6-7(5-7)).

На Открытом чемпионате Франции Медведев был посеян под вторым номером и сумел дойти до четвертого круга, последовательно одолев Факундо Баньиса, Ласло Дьёре и Миомира Кецмановича и не отдав соперникам ни сета. Однако затем Даниил без шансов уступил Марину Чиличу в трёх сетах (2-6 3-6 2-6).

В первой половине июня Медведев вышел в финал турнира на траве в Хертогенбосе, выиграв три матча в двух сетах, где сенсационно уступил находившемуся в третьей сотне рейтинга Тиму ван Рейтховену со счетом 4-6 1-6.

13 июня Медведев вернулся на первое место рейтинга ATP.

В статусе первой ракетки мира Даниил, одолев в четвертьфинале ранее никогда не проигрывавшего россиянину Роберто Баутисту Агута, дошёл до финала травяного турнира ATP 500 в немецком Халле, где уступил Хуберту Хуркачу со счетом 1-6 4-6. Это был 25-й в карьере Медведева финал турнира ATP. Примечательно, что для Медведева это был также пятый проигранный финал турниров ATP подряд. После этого на травяном турнире на Мальорке уступил в четвертьфинале Баутисте Агуту (3-6 2-6).

До Уимблдонского турнира российские игроки в 2022 году не были допущены организаторами в связи с продолжающимся вторжением России на Украину. При этом ATP решил не начислять никому рейтинговые очки за Уимблдон, поэтому пропуск турнира не поколебал позиций Медведева в рейтинге.

25 июля Медведев, не сыгравший в июле ни одного матча, начал десятую неделю в качестве первой ракетки мира, что стало лучшим результатом среди российских теннисистов по времени пребывания во главе рейтинга ATP (ранее рекорд принадлежал Марату Сафину с 9 неделями).

4 августа Медведев в матче с Ринки Хидзикатой на турнире ATP 250 в Лос-Кабосе одержал 250-ю победу в карьере, а в финале соревнования победил Кэмерона Норри 7-5 6-0. Таким образом, Даниил прервал серию неудачных финалов и выиграл первый титул с Открытого чемпионата США 2021 года.

10 августа Даниил вылетел с Мастерса в Монреале, проиграв в первом же матче Нику Кирьосу 7-6(7-2) 4-6 2-6, и не смог защитить 1000 рейтинговых очков за победу на турнире в прошлом году. Медведев лишь второй раз в сезоне проиграл уже в первом матче турнира.

На Мастерсе в Цинциннати Медведев последовательно обыграл Ботика ван де Зандсхюлпа, Дениса Шаповалова и Тейлора Фритца, однако в полуфинале проиграл Циципасу в трёх сетах. При этом благодаря поражению Надаля уже во втором круге Даниил впервые в карьере обеспечил себе первый номер посева на турнире Большого шлема — Открытом чемпионате США. Медведев стал первым в истории россиянином, посеянным под первым номером на турнире Большого шлема в мужском одиночном разряде.

На Открытом чемпионате США Медведев уверенно прошёл первые три круга, не отдав соперникам ни одного сета. В 4-м раунде Даниил второй раз за месяц уступил Нику Кирьосу — на этот раз в 4 сетах. По окончании турнира после 13 недель подряд на первой строчке рейтинга ATP Медведев опустился на четвёртую, лидером рейтинга стал победитель турнира Карлос Алькарас.

30 октября Медведев завоевал титул на турнире ATP 500 в Вене, обыграв в финале Дениса Шаповалова 4-6 6-3 6-2. По ходу соревнования Даниил последовательно победил Николоза Басилашвили, Доминика Тима, Янника Синнера и Григора Димитрова, а также в четвёртый раз подряд квалифицировался на Итоговый турнир ATP. Медведев выиграл турнир категории ATP 500 второй раз в карьере и впервые с осени 2018 года, когда он победил в Токио. Также Даниил пятый сезон подряд выиграл не менее двух турнир ATP.

В ноябре на Итоговом турнире Медведев последовательно проиграл все три матча в группе со счётом 1:2 по сетам Андрею Рублёву,  Стефаносу Циципасу и Новаку Джоковичу, завершив сезон на седьмом месте рейтинга ATP.

2023: вылет и возвращение в топ-10 
Сезон Медведев начал с турнира в Аделаиде, где в полуфинале уступил Новаку Джоковичу (3-6 4-6), потерпев от серба 4-е поражение подряд.

На Открытом чемпионате Австралии Медведев был посеян под седьмым номером. Даниил уверенно прошёл первые два круга, не отдав ни сета, но в третьем раунде уступил 31-й ракетке мира Себастьяну Корде в трёх сетах. По итогам турнира Медведев впервые с лета 2019 года покинул топ-10 мирового рейтинга, откатившись на 12-ю строчку.

В феврале Медведев выиграл турнир ATP 500 в Роттердаме. В четвертьфинале Даниил обыграл 8-ю ракетку мира Феликса Оже-Альяссима, прервав серию из девяти поражений в матчах с игроками топ-10, которая продлилась более года с проигранного Надалю финала Открытого чемпионата Австралии-2022. В полуфинале Медведев обыграл Григора Димитрова и обеспечил себе возвращение в десятку рейтинга. В финале Даниил победил Янника Синнера 5-7 6-2 6-2.

Также в феврале Медведев победил на втором турнире подряд, выиграв ATP 250 в Дохе. В полуфинале Даниил снова обыграл девятую ракетку мира Феликса Оже-Альяссима, а в финале победил Энди Маррея 6-4 6-4.

В марте на турнире ATP 500 в Дубае Медведев в полуфинале обыграл действующую первую ракетку мира Новака Джоковича со счётом 6-4 6-4, прервав 20-матчевую победную серию серба в официальных встречах. В финале одержал победу над Андреем Рублёвым со счётом 6-2 6-2, выиграв третий турнир подряд.

Также в марте на Мастерсе в Индиан-Уэллсе Медведев, обыграв по ходу турнира Александра Зверева, дошёл до четвёртого финала подряд. Однако в решающем матче победу одержал Карлос Алькарас со счётом 6-3 6-2, прервав серию Даниила из 19 побед подряд.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров Большого шлема в одиночном разряде (4)

Победы (1)

Поражения (3)

Финалы Итогового турнира ATP (2)

Победы (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (30)

Победы (18) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (12)

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (6)

Победы (5) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (10)

Победы (4)

Поражения (6)

Финалы командных турниров (2)

Победы (2)

История выступлений на турнирах 

Чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счёта, информация в этой таблице корректируется только по окончании турнира или по окончании участия там данного игрока.

Кв. — проигрыш в квалификационном турнире.

Примечания

Ссылки 
 Биография и профиль на официальном медиа-портале МОК // Olympics.com

Теннисисты России
Обладатели Кубка Дэвиса
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Победители Открытого чемпионата США по теннису в мужском одиночном разряде